Arvid Nilsson kan avse:

Arvid Nilsson (konstnär) (1914-1981) – Arvid Nilsson (musiker)r
Arvid Nilsson (1881-1971) – en svensk konstnär i kretsen av modernister kallad "De Unga"
Arvid Nilsson i Lönsboda (1906-1979) – en svensk sågverksarbetare och politiker (folkpartist)
Arvid Nilsson (industriman) (1891-1949) - en svensk företagsledare
Arvid Nilsson (trädgårdsmästare) (1897–1989) - en svensk trädgårdsman